Broche peut faire référence à :
 broche, bijou ;
 broche, outil pour usinage sur une machine-outil appelée brocheuse ;
 broche, ustensile de cuisine destiné à la cuisson d'un animal entier ou découpé ;
 broche, outil pour le tissage de tapis (de Savonnerie) et de tapisseries de haute-lice (manufacture des Gobelins) ;
 gâteau à la broche, spécialité gastronomique de certaines régions françaises ;
 broche à glace, petit matériel de sûreté pour les alpinistes ;
 au Québec, 
une agrafe ;
certains appareils dentaires : broches (orthodontie).

Patronyme 

 Charles Broche (1752-1803), musicien français ;
 Félix Broche (1905-1942), lieutenant-colonel de l’armée française, mort à Bir Hakeim lors de la Seconde Guerre mondiale, compagnon de la Libération ;
 François Broche (1939-), fils de Félix, journaliste et historien français spécialiste de la France libre et de la Seconde Guerre mondiale ;
 Olivier Broche (1963-), comédien français.

Autres 
 Sergent Denny Broche, personnage du manga Fullmetal Alchemist.

Voir aussi